Княщинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Смоленская область
 Княщинское сельское поселение — входит в Дорогобужский район

Тверская область
 Княщинское сельское поселение — входит в Вышневолоцкий район